Ко́шелева — женская форма русской фамилии , а также топоним.

Известные носители   Кошелева, Алёна Владимировна (род. 1990) — украинский политик.
 Кошелева, Виктория Леонидовна (род. 1989) — российский художник.
 Кошелева, Галина Николаевна (род. 1966) — российский тренер по лёгкой атлетике, заслуженный тренер России.
 Кошелева, Елена Фёдоровна (1906—1982) — советский педагог, Заслуженный учитель школы РСФСР.
 Кошелева, Любовь Владимировна (1961—2015) — советская и российская театральная актриса и педагог.
 Кошелева, Маргарита Николаевна (1939—2015) — советская актриса.
 Кошелева, Мария Дмитриевна (1895—1970) — Герой Социалистического Труда.
 Кошелева, Нина Васильевна (род. 1952) — композитор, автор музыки гимна Республики Мордовия.
 Кошелева, Ольга (Булатова; род. 1932) — советская легкоатлетка.
 Кошелева, Ольга Семёновна (1874—1939) — святая Русской православной церкви, мученица.
 Кошелева, Татьяна Сергеевна (род. 1988) — российская волейболистка.
 Кошелева, Кристина (род. 1998) — российская артистка.

Топоним 
 Кошелева — деревня в Тюменской области России.